Муке () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Муке, Жюль (1867—1946) — французский композитор.
 Муке, Милтон (род. 1951) — замбийский футболист.
 Муке, Эрик (род. 1960) — один из основателей группы Deep Forest.